Грегорио Мендез има више значења:

 Грегорио Мендез (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Грегорио Мендез (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Грегорио Мендез (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Грегорио Мендез (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику